Ronowijayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ronowijayan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Ronowijayan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar